Vægtstang er et flertydigt ord.

 Et alment fysisk princip, vægtstangsprincippet.
 Et primitivt redskab, en løftestang, som for eksempel et koben,
 Del af skålvægt
 Bismervægt - gammel håndholdt vægt.
 Sportsudstyr til styrketræning eller kraftløft, se Vægtstang (fitness)

Se også 
 Vægtstang (fitness) på :sv:Skivstångsrodd og :en:Barbell

Noter